Must FM est une station de radio à caractère provincial en Belgique, créée le  à Perwez, dans le Brabant wallon.

Présentation 
Must FM est une radio née dans le Brabant wallon et diffusant aujourd'hui ses programmes sur les provinces de Luxembourg et de Namur. À l'antenne, on peut y entendre l'agenda des provinces, des informations provinciales, une émission sur les entreprises de la région et d'autres rubriques régionales encore. Ce qui a été appelé le Programme Must FM a connu de nombreuses évolutions depuis les années 90, la dernière en date étant un changement conséquent dans la programmation musicale début 2016, à la suite d'un partenariat avec Mint, la radio Pop/Rock du groupe RTL Belgique.

Le programme Must FM 
La radio créée à Perwez en 1993 a été baptisée Must FM Hesbaye. Dans un premier temps il s’agissait de RLC « Programme Must FM » les programmes étaient aussi émis aussi en grande partie depuis Sombreffe depuis les studios de Radio Quartz.  Par la suite, une autre antenne portant le nom de Must FM est née à Habay-La-Neuve dans la province de Luxembourg. C'était le début de ce qui a été baptisé le programme Must FM. L'idée sous-jacente était de constituer une banque de programmes et de playlists à destination des radios participantes au dit programme.

Fonctionnant d'abord entre Perwez et la province de Luxembourg, le programme Must FM s'est étendu à d'autres radios indépendantes jusqu'au début de la décennie 2000. Le concept a fini par s'éteindre et les deux radios citées précédemment ont continué d'évoluer : Must FM Luxembourg est devenue le réseau des provinces de Namur et Luxembourg et Must FM Hesbaye a tiré sa révérence au printemps 2010, en cédant sa place à UpRadio.

Historique 
  : création par Vincent Cayeux et Philippe Libert de Must FM à Perwez. Vite rejoint dans les fondateurs par Frédéric Prail et Olivier Fierens.

 Les programmes sont diffusés sur Perwez (RLC), Sombreffe (Radio Quartz), Sambreville (Sambreville inter) le premier programme relayé fut la discothèque « le Sinatra » de Tongrinne.

  :  le site internet www.mustfm.net diffuse la musique de la radio Must FM, indépendamment des programmes régionaux, cette webradio permettant de consulter les titres en cours et diffusés dans l'heure courante. Cependant, en , le CSA condamne Must FM à suspendre la diffusion de ses programmes qui utilise d'autres canaux que la FM. En clair, la diffusion via internet n'est pas admise.

  : Must FM arrive à Namur à la suite du plan de fréquence 2008. Dans les premiers jours, Must FM Namur propose un programme musical non-stop. Très vite, en , Must FM Namur propose un programme d'animation complet, consacré à la province de Namur, avec des bulletins d'information, des agendas culturels et sportifs.

  : Must FM Hesbaye inaugure son nouveau studio dans les nouvelles installations du Centre Culturel de Perwez et sa nouvelle fréquence.

 , la rédaction de Must FM Hesbaye fête les 10 ans de son émission Forum, un talk show hebdomadaire basé sur la vie de la région.

  : Must FM et Must FM Hesbaye ayant prises des trajectoires relativement différentes, Must FM Hesbaye change de style et devient UpRadio.

Programmes 

Début  : une nouvelle émission nait : le morning de must présenté par Olivier Maghe.

Le  : le morning de Must devient : les "zygo-tôt" présenté par Olivier Maghe & Fred Flamerie.

Le , en province de Luxembourg, le Midi-Treize fait son apparition avec Yolande Stalkowski aux commandes. Depuis début octobre tous les vendredis « Le vendredi des producteurs » émission consacrée aux producteurs de la Province de Luxembourg.

Le , l'émission de libre antenne « Juu On Air » fait son apparition à l'antenne chaque soir entre  et minuit, présenté par Juu & Diims.    

Le , c'est autour de Marc André d'arriver dans l'équipe. Son émission entre  et  est destinée à mettre en avant les nouveaux artistes et les nouvelles productions d'artistes connus.

À la rentrée de  : un nouveau morning débarque sur Must FM, c'est La grande matinale" avec Fred Flamerie et Emilie Dekegel, un morning qui se veut encore plus proche des auditeurs.

Depuis le , la musique à meilleur goût sur Must FM avec Mint, La radio pop-rock. Les émissions ont officiellement débuté le lundi .

Synthèse de la diffusion 
Must FM , et plus précisément  :

 Arlon
 Athus
 Bastogne
 Beauraing
 Bertrix
 Bouillon
 Florenville
 Gembloux
 Habay
 Hannut
 Jodoigne
 Libramont-Chevigny
 Louvain-la-Neuve
 Marche-en-Famenne
 Namur
 Neufchâteau
 Rochefort
 Saint-Hubert
 Virton
 La Roche-en-Ardenne
 Hargimont
 Durbuy
 Dinant
 Philippeville
 Ciney
 Andenne
 Couvin
 Arsimont

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des stations de radio en Belgique

Liens externes 
  Site Web de Must FM
  Site Web de RMS Régie

Radio dans la province du Brabant wallon
Radio dans la province de Luxembourg 
Radio dans la province de Namur
Station de radio à caractère provincial en Belgique
Station de radio en français
Station de radio musicale
Station de radio diffusant des hits
Station de radio fondée en 1993